Jorge Soria puede referirse a:

 Jorge Soria Quiroga, político chileno, exalcalde de Iquique.
 Jorge Soria Macchiavello, exdiputado chileno, hijo del anterior.